Road Movie může označovat:

Road movie – žánr filmu
Road Movie (album) – album české skupiny Traband
Road Movie (film) – film z roku 1974
Road Movie (R.E.M.) – dokumentární film skupiny R.E.M. z roku 1996